

Persone 
 Alfredo De Antoni (1875-1973) – attore e regista italiano, attivo in teatro e nel cinema.
 Dino De Antoni (n. 1936) –  arcivescovo cattolico italiano.
 Gloria De Antoni (n. 1954) – un'autrice televisiva, regista e conduttrice televisiva italiana.

Pagine correlate
Antoni
Antonini
Antonio (disambigua)
D'Antoni
Degli Antoni